Фасуладжян — армянская фамилия. Известные носители
 Фасуладжян, Пайцар (1842—1920) — армянская актриса, жена Товмаса Фасуладжяна. Дебютировала в 1861 году в Константинополе.
 Фасуладжян, Товмас (1843—1903) — армянский актёр, режиссёр, драматург и театральный деятель.